Monsieur Vincent est un surnom familier de saint Vincent de Paul ;
Monsieur Vincent, aumônier des galères, est un livre de l'académicien Henri Lavedan, paru aux Éditions Plon en 1928 ;
Monsieur Vincent est un film réalisé par Maurice Cloche en 1947 retraçant la vie de saint Vincent de Paul incarné par Pierre Fresnay ;
Monsieur Vincent est un livre d'Arnauld de Corbie, paru aux Éditions de Flore en 1948, et inspiré par le film de Maurice Cloche.

Voir aussi